Pheronema är ett släkte av svampdjur. Pheronema ingår i familjen Pheronematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glassvampar
Pheronema